LHR est un sigle, qui signifie :
 Loi sur l'hébergement et la restauration, en Suisse ;
 Lambert, Hendricks & Ross, un groupe vocal de Jazz américain.

LHR est un code, qui signifie :
 .

Code

Code IATA des aéroports